Division 1 i ishockey har varit namnet på flera olika serier inom ishockey i Sverige:

 Division 1 i ishockey – en ishockeyserie för herrar i Sverige sedan 1999, numera Hockeyettan
 Division I i ishockey (1944–1975) – högsta divisionen i svensk ishockey under åren 1944–1975.
 Division I i ishockey (1975–1999) – andradivisionen i svensk ishockey under åren 1975–1999.
 Division 1 i ishockey för damer – se Damettan i ishockey
 Division 1 i VM i ishockey – sedan 2001 benämningen på vad som tidigare kallades B-VM i ishockey, se Världsmästerskapet i ishockey för herrar
 Division 1 i ishockey (1974–2000) – Andradivisionen i Finland under åren 1974–2000.

Se även
 Division 1 (alla idrotter)
 Damettan (alla idrotter)